

Personnes
Zsuzsanna Nagy (née en 1975), judokate hongroise ;
Zsuzsanna Nagy (née en 1986), patineuse artistique hongroise.

Homonymie de personnes